Ljubav je () — песня квартета из Дин, Далал Мидхат-Талакич, Ана Руцнер и Джала, с которой они представляли Боснию и Герцеговину на конкурсе Евровидение 2016, проведенном в Стокгольме, Швеция.

«Ljubav je» исполнялась во время первого полуфинала Евровидения 10 мая 2016 года. Далал Мидхат-Талакич, Дин, Ана Руцнер и Джала не смогли набрать необходимого количества баллов, чтобы попасть в финал.

Клип на песню был снят в крепости Острожац; выпущена также английская версия «Love Is All».

Примечания

Ссылки 

Песни на боснийском языке
Песни Боснии и Герцеговины на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»